Kaßler ist der Familienname folgender Personen:

 Georg Kaßler (1887–1962), deutscher Politiker (KPD)

Siehe auch:
 Caßler
 Kassler
 Cussler